Агуасаль () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Вальядолид в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Тьерра-де-Медина. Занимает площадь 26,95 км². Население — 30 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 46 км.

Покровителем города считается Исидро Лабрадор.

Население

Примечания

Ссылки 
 
 

Муниципалитеты Вальядолида